O Torneio de xadrez de Carlsbad de 1907 foi a primeira competição internacional de xadrez realizada em Carlsbad, ainda parte do Império Austro-Húngaro. O torneio foi disputado no formato todos-contra-todos e teve a direção de Viktor Tietz. As partidas foram disputadas no Kurhaus Hotel Imperial de 20 de agosto a 17 de setembro.

Tabela de resultados 
{|class="wikitable" style="text-align: left"
! # !! Jogador !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! 19 !! 20 !! 21 !! Total
|-
| 1 || align=left | Akiba Rubinstein ||x ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 15.0
|-
| 2 || align=left | Géza Maróczy ||½ ||x ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 || 14.5
|-
| 3 || align=left | Paul Saladin Leonhardt ||½ ||1 ||x ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||1 ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||0 ||1 || 13.5
|-
| 4 || align=left | Aron Nimzowitsch ||1 ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.5
|-
| 5 || align=left | Carl Schlechter ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||½ ||0 ||½ ||0 ||½ ||½ ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 || 12.5
|-
| 6 || align=left | Milan Vidmar ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||x ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 || 12.0
|-
| 7 || align=left | Richard Teichmann ||0 ||½ ||½ ||½ ||1 ||0 ||x ||0 ||1 ||1 ||½ ||½ ||1 ||1 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||1 ||1 || 11.5
|-
| 8 || align=left | Oldřich Duras ||0 ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||1 ||x ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||1 ||0 || 11.5
|-
| 9 || align=left | Gersz Salwe ||0 ||0 ||½ ||½ ||1 ||½ ||0 ||1 ||x ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||1 ||1 ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ || 11.0
|-
| 10 || align=left | Heinrich Wolf ||½ ||½ ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||1 ||½ ||x ||½ ||½ ||1 ||1 ||1 ||½ ||1 ||0 ||0 ||½ ||½ || 10.5
|-
| 11 || align=left | Frank Marshall ||0 ||0 ||½ ||1 ||½ ||1 ||½ ||½ ||½ ||½ ||x ||1 ||½ ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 12 || align=left | Fedor Duz-Khotimirsky ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||½ ||0 ||x ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||1 ||1 || 10.0
|-
| 13 || align=left | Rudolf Spielmann ||1 ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||x ||0 ||1 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||1 || 9.5
|-
| 14 || align=left | Savielly Tartakower ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||x ||0 ||½ ||1 ||0 ||1 ||1 ||1 || 9.0
|-
| 15 || align=left | Dawid Janowski ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||½ ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||1 ||0 ||1 ||1 || 8.5
|-
| 16 || align=left | Johann Berger ||0 ||½ ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||0 ||½ ||½ ||0 ||½ ||½ ||0 ||x ||1 ||1 ||0 ||½ ||½ || 7.5
|-
| 17 || align=left | Mikhail Chigorin ||0 ||0 ||½ ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||½ ||0 ||1 ||1 ||1 ||0 ||0 ||0 ||x ||0 ||1 ||0 ||1 || 7.5
|-
| 18 || align=left | Jacques Mieses ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||x ||1 ||1 ||0 || 7.5
|-
| 19 || align=left | Adolf Georg Olland ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||1 ||0 ||0 ||x ||1 ||1 || 6.5
|-
| 20 || align=left | Erich Cohn ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||1 ||0 ||0 ||x ||1 || 5.0
|-
| 21 || align=left | Paul Johner ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||1 ||½ ||½ ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||½ ||0 ||1 ||0 ||0 ||x || 4.5
|}

Carlsbad 1907
1907 na Áustria-Hungria
Carlsbad